Сезон 2011-12 для Нью-Джерси Нетс стал 45-м сезоном в истории клуба, 36-м — в истории выступлений клуба в чемпионате НБА, последним — перед переездом из Нью-Джерси в Бруклин. Нетс закончили регулярный чемпионат с 22-я выигранными матчами при 44-х проигранных встречах. Команда осталось без плей-офф 5-й сезон подряд.

Важные даты 
 23 июня 2011 года в Пруденшал-центре (Ньюкарк, Нью-Джерси) прошёл Драфт НБА 2011 года.
 26 декабря 2011 года команда стартовала в розыгрыше регулярного чемпионата, победив Вашингтон Уизардс
 23 апреля 2012 года команда провела последнюю игру в Нью-Джерси против Филадельфии 76.

Драфт

Состав

Предсезонные матчи 
Из-за локаута НБА планировавшаяся клубами предсезонная подготовка была свёрнута и состояла всего из двух матчей.

Регулярный сезон

Восточная конференция

Атлантический дивизион

Сыгранные матчи

Статистика игроков 

|-style="text-align:center"
|Кит Боганс
| 5 || 1 || 18.8 || .381 || .250 || .400 || 2.2 || .6 || .4 || .0 || 4.2
|-style="text-align:center"
|Маршон Брукс
| 56 || 47 || 29.4 || .428 || .313 || .764 || 3.6 || 2.3 || .9 || .3 || 12.6
|-style="text-align:center"
|Андре Эмметт
| 6 || 0 || 7.5 ||style="background:#B71234;color:white;"|.571 || .000 || .625 || 1.0 || 0.2 || .3 || .2 || 2.2
|-style="text-align:center"
|Джордан Фармар
| 39 || 5 || 21.3 || .467 || .440 || .905 || 1.6 || 3.3 || .6 || .1 || 10.4
|-style="text-align:center"
|Сандиата Гейнс
| 57 || 12 || 13.9 || .376 || .341 || .615 || 1.9 || 2.2 || 1.0 || .0 || 5.1
|-style="text-align:center"
|Джеральд Грин
| 31 || 2 || 25.2 || .481 || .391 || .754 || 3.5 || 1.1 || .9 || .5 || 12.9
|-style="text-align:center"
|Деннис Хорнер
| 8 || 0 || 2.8 || .250 || .000 || .750 || .6 || .0 || .0 || .0 || .6
|-style="text-align:center"
|Крис Хамфрис
|style="background:#B71234;color:white;"|62 ||style="background:#B71234;color:white;"|62 || 34.9 || .481 ||  || .752 ||style="background:#B71234;color:white;"|11.0 || 1.5 || .8 ||style="background:#B71234;color:white;"|1.2 || 13.8
|-style="text-align:center"
|Дэмион Джеймс
| 7 || 7 || 24.3 || .371 || .000 || .667 || 4.7 || .4 || 1.0 || 1.0 || 4.9
|-style="text-align:center"
|Армон Джонсон
| 8 || 0 || 14.9 || .452 || .333 ||style="background:#B71234;color:white;"|1.000 || 1.5 || 1.4 || .5 || .0 || 5.6
|-style="text-align:center"
|Брук Лопес
| 5 || 5 || 27.2 || .494 ||  || .625 || 3.6 || 1.2 || .2 || .8 || 19.2
|-style="text-align:center"
|Энтони Морроу
|style="background:#B71234;color:white;"|62 || 18 || 26.4 || .413 || .371 || .933 || 2.0 || 1.0 || .7 || .1 || 12.0
|-style="text-align:center"
|Мехмет Окур
| 17 || 14 || 26.7 || .374 || .319 || .600 || 4.8 || 1.8 || .5 || .3 || 7.6
|-style="text-align:center"
|Ларри Оуэнс
| 7 || 0 || 10.7 || .364 || .400 || .750 || 1.9 || .6 || .0 || .1 || 1.9
|-style="text-align:center"
|Жоан Петро
| 59 || 10 || 15.6 || .419 ||style="background:#B71234;color:white;"|1.000 || .838 || 3.8 || .8 || .4 || .4 || 4.2
|-style="text-align:center"
|Джерри Смит
| 5 || 0 || 9.2 || .214 || .167 ||  || 1.4 || .8 || 1.0 || .0 || 1.4
|-style="text-align:center"
|Дешон Стивенсон
| 51 || 30 || 18.8 || .285 || .283 || .563 || 2.0 || .8 || .4 || .1 || 2.9
|-style="text-align:center"
|Джеральд Уоллес
| 16 || 16 || 35.8 || .416 || .385 || .859 || 6.8 || 3.1 ||style="background:#B71234;color:white;"|1.4 || .7 || 15.2
|-style="text-align:center"
|Дерон Уильямс
| 55 || 55 ||style="background:#B71234;color:white;"|36.3 || .407 || .336 || .843 || 3.3 ||style="background:#B71234;color:white;"|8.7 || 1.2 || .4 ||style="background:#B71234;color:white;"|21.0
|-style="text-align:center"
|Джордан Уильямс
| 43 || 5 || 14.8 || .507 ||  || .652 || 3.6 || .3 || .5 || .3 || 4.6
|-style="text-align:center"
|Шоуни Уильямс
| 25 || 6 || 20.6 || .286 || .241 || .727 || 2.7 || .6 || .4 || .4 || 4.5
|-style="text-align:center"
|Шелден Уильямс
| 58 || 35 || 22.0 || .478 ||  || .731 || 6.0 || .6 || .8 || .7 || 4.6
|}

  Статистика выступлений дана только за Нью-Джерси Нетс.

Награды и рекорды 
 Дерон Уильямс, набрав в победном матче 4 марта против Шарлотт Бобкэтс 57 очков, установил новый рекорд клуба по набранным очкам.
 Маршон Брукс был включен в 2-ю сборную новичков.

Матч всех звёзд 

 Дерон Уильямс был выбран в 3 раз за карьеру для участия в матче всех звёзд. Он также участвовал в конкурсе умений.
 Маршон Брукс принимал участие в матче восходящих звёзд НБА.
 Энтони Морроу принимал участие в конкурсе трёхочковых бросков

Травмы 
 Брук Лопес получил во время предсезонных игр перелом правой ноги, который требовал операции. Он пропустил первые 32 игры регулярного сезона. Брук Лопес вернулся на паркет 19 февраля и сыграл 5 матчей до того как он вывихнул правую лодыжку. Вывих усугубил перелом ноги и Нетс решили поместить его в список травмированных игроков до конца сезона.
 Шоуни Уильямс перенёс операцию февраля для удаления костных фрагментов из его левой ноги и пропустил остаток сезона.
 8 февраля Кит Боганс сломал левую лодыжку и порвал дельтовидную связку в игре против Детройт Пистонс и пропустил остаток сезона.
 Дэмион Джеймс перенёс операцию на правой ноге после 7 проведённых матчей и более не выходил на паркет в этом сезоне .

Сделки

Покупки и обмены

Свободные агенты

Примечания

Ссылки 
 2011-2012 New Jersey Nets Schedule 
 2011-2012 New Jersey Nets Transactions 

НБА в сезоне 2011/2012
Сезоны Бруклин Нетс